Nederland
 Vredekerk (Bussum)
 Vredekerk (De Lier)
 Vredekerk (Den Haag)
 Vredekerk (Hoogezand-Sappemeer)
 Vredekerk (Krommenie)
 Vredekerk (Soesterberg)
 Vredeskerk (Amsterdam) - Vredeskerk of Kerk van Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede, een rooms-katholieke parochiekerk te Amsterdam
 Vredeskerk (Delft) - een rooms-katholieke parochiekerk te Delft
 Vredeskerk (Katwijk) - een gereformeerde kerk te Katwijk aan Zee
 Vredeskerk (Leiden) - een protestantse gemeentekerk in Leiden
 Vredeskerk (Oosterhout) - Protestantse gemeente in Oosterhout
 Vredeskerk (Rotterdam) - Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Rotterdam
 Vredeskerk (Steenbergen) - kerkgebouw in Steenbergen (NB)
 Vredeskerk (Veenendaal) - Kerkbouw van de Nederlands Hervormde Kerk te Veenendaal
 Vredeskerk (Venray) - voormalig rooms-katholieke kerkgebouw te Venray

België
 Friedenskirche (Eupen)

Duitsland
 Friedenskirche (Sanssouci), in Potsdam, Brandenburg
 Vredeskerk (Heidelberg)

Polen
 Vredeskerk (Jawor)
 Vredeskerk (Świdnica)
 Vredeskerken in Jawor en Świdnica - Pools werelderfgoed